Settimini – abitanti di Settimo (Bornasco)
Settimini – abitanti di Settimo Milanese